Kangaroo (englisch für „Känguru“) steht für:

 Känguru-Insel vor der Südküste Australiens
 Kangaroo (Fahrrad)
 Captain Kangaroo, US-amerikanische Kinderfernsehserie 
 AS-3 Kangaroo, Nato-Codename des sowjetischen Marschflugkörpers Ch-20
 Ram Kangaroo, gepanzerter Mannschaftstransporter
 M7 Priest Kangaroo, gepanzerter Mannschaftstransporter
 Blackburn Kangaroo, Bomber von Blackburn Aircraft
 Rajah Kangaroo, indisches Automodell von Rajah Motors
 Kangaroo (Computerspiel), ein Videospiel von Atari aus dem Jahr 1982, das zunächst als Arcade-Spiel erschien und dann für diverse Spielkonsolen portiert wurde
 Kangaroo (Manöver), jährlich in Australien stattfindendes Militärmanöver
 Australian Kangaroo, eine australische Goldmünze
 Australian Silver Kangaroo, eine australische Silbermünze
 Kangaroo Personal-Dienstleistungen GmbH, Personaldienstleister in den Bereichen Industrie, Büro und Pflege
 Commonwealth Kangaroo, ein australischer Prototyp für ein Jagdflugzeug

Siehe auch:
 Kangaroos
 Kangaroo River
 Känguru (Begriffsklärung)